Hockey League (dames)
Hockey League (heren)